Lewis County je název sedmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Lewis County (Idaho) – okres státu Idaho
 Lewis County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Lewis County (Missouri) – okres státu Missouri
 Lewis County (New York) – okres státu New York
 Lewis County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Lewis County (Washington) – okres státu Washington
 Lewis County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie

Související články 
 Lewis and Clark County – okres státu Montana